I Got Games - azienda Cinese sviluppatrice di videogiochi

Biologia 
 IgG – immunoglobulina di classe G

Codici 
 IGG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Igiugig (Alaska) (Stati Uniti)